Соглашение о трансфере может означать:

 Соглашение Хаавара — договор о переводе в Палестину части имущества эмигрировавших из Германии немецких евреев.
 The Transfer Agreement — книга американского журналиста Эдвина Блэка о «Соглашении Хаавара», вышедшая на английском языке в 1984 году.